Музей народов Севера:
 Музей народов Севера Бурятии имени А. Г. Позднякова — музей в Бурятии.
 Зырянский музей истории народов Севера Якутии — музей в Якутии.
 Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера Якутии — музей в Якутии.
 Оленёкский историко-этнографический музей народов Севера — музей в Якутии.
 Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского — музей в Якутии.
 Музей Института народов Севера — музей в Санкт-Петербурге.
 Музей народов севера (Музей севера; ) — музей в Стокгольме.